Cactus Junges Theater ist eine 1992 von der Schauspielerin und Regisseurin Barbara Kemmler gegründete interkulturelle Theatergruppe in Münster, deren Arbeit sich auf Jugendliche und junge Erwachsene konzentriert. Arbeitsbereiche sind neben der Entwicklung von Projektideen und deren dramaturgischer Umsetzung auch die Vernetzungen von und Kooperationen mit anderen Theatergruppen im In- und Ausland. Die künstlerische Leitung von Cactus Junges Theater hat seit der Gründung Barbara Kemmler, seit 2005 ist Alban Renz (Schauspieler und Theaterpädagoge) ebenfalls künstlerischer Leiter.

Arbeitsphilosophie 
Cactus entwickelt gemeinsam mit den Jugendlichen Stücke und führt sie auf. Cactus stellt im Erarbeitungsprozess die künstlerischen Mittel und den professionellen Rahmen, um den Jugendlichen einen geeigneten Spiel-Raum zu ermöglichen. Regie versteht sich dabei als Moderation, die den Gruppenprozess zu einem Thema leitet und künstlerische Formen und professionelle Strukturen bereitstellt.

Zum Produktionsprozess gehört die gemeinsame Arbeit im Probenraum mit Schreibwerkstätten, Gesprächen, Körper- und Tanztraining sowie Improvisations- und Schauspielunterricht. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden dann in Form von Theateraufführungen unter professionellen Rahmenbedingungen präsentiert.

Interkulturalität 
Ein wichtiger Schwerpunkt von Cactus ist die interkulturelle und internationale Arbeit. Neben der Produktion von einzelnen Stücken mit interkulturellem Schwerpunkt, wie etwa Agathas Kind (2000) oder Zungen (2006), veranstaltete die Gruppe im Herbst 2004 das internationale Jugendtheaterfestival irritation und inspiration (i&i), welches vom Bündnis für Demokratie und Toleranz als beispielhaftes Projekt ausgezeichnet wurde.

In dem neu etablierten Werkplatz – diverse Kultur versucht Cactus die Möglichkeiten und Chancen der interkulturellen Jugendtheaterarbeit auch kritisch zu reflektieren. Darüber hinaus soll durch diesen Werkplatz eine stärkere Vernetzung von Institutionen erreicht werden, die sich im interkulturellen Kulturbetrieb engagieren. Dadurch soll Interkulturalität auf einer künstlerischen Ebene besser ins öffentliche Bewusstsein getragen werden.

Projekte seit 2002 
 2002: Abschlussball, Nacht mit Gästen, Männersache, Agathas Kind
 2003: Und jetzt, Nathan Weise?
 2004: i&i, Balz, Café Soukous
 2005: Angedreht, Fragile
 2006: Ich tanze so schnell ich kann, Ich bin die Schöne und das Biest, Zungen, Respect, Das Soap Ding
 2007: Baustelle: Freundschaft – Liebe – Leidenschaft, Crossroads, Diskothek, Jemand da?, SKOL, Ich tanze weiter
 2008: Ein Kleid, das passt, MaulSonstAuge (Zusammenarbeit mit den Städtischen Bühnen, Münster), S/W Remix, Alles schwarz-weiß, oder was?, Shopping, Soap II
 2009: Balance, Mich schaudert, Von Vätern
 2010: Mutter:Glück
 2015: Die Mars-Chroniken
 2020: Young on a Desert Island

Auszeichnungen 
 ”Balance” gewinnt zum zweiten Mal hintereinander: Kinder zum Olymp
 „Respect 2008“ gewinnt: Kinder zum Olymp
 Respect gewinnt 2008 den 2. Preis des Projektes „Dialog über Grenzen hinweg“ mit dem Thema „Die Entdeckung der Anderen“
 Cactus erhält den Nord-Süd Preis der Stadt Münster im Jahr 2008
 „Zungen“ gewinnt 2006 Preis in Berlin
 Bürgerpreis 2006 in Gold der Stiftung* Bürger für Münster für: Werkplatz – diverse Kultur
 Preisträger des bundesweiten Wettbewerbs „24 Stunden für morgen. Macht es wahr!“ 2006 veranstaltet vom Rat für Nachhaltige Entwicklung
 i&i-Festival (2004): Auszeichnung als vorbildliches Projekt durch das Bündnis für Demokratie und Toleranz
 Einladung zum europäischen Jugendkulturaustausch Brügge 2002
 Bruno-Kleine Preis 2001
 Jugendkulturpreis NRW 2000

Ausgezeichnet mit einer Einladung zum Theatertreffen der Jugend in Berlin:
 Männersache (2003)
 Nacht mit Gästen (2003)
 Der, Die, Das Fremde (2002)

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Theater (Nordrhein-Westfalen)
Theaterensemble
Interkulturelles Theater
Jugendtheater